Анатолий Фёдорович Черенин (, г. Кашин Тверской губ. — 1892, Москва) — российский книгопродавец, издатель журнала «Книжник», теоретик книжного и библиотечного дела.

Биография 
Родился  г. в городе Кашин в купеческой семье.

В 1840-х годах вместе с братом Ф. Ф. Черениным впервые в Кашине открыл книжную лавку и библиотеку, а вначале 1850-х годов — в Твери. Выступал комиссионером издателей А. А. Смирдина и В. Е. Генкеля.

В 1860 г. купил книжный магазин и библиотеку в Москве, в разное время открыл пять филиалов, в том числе в Санкт-Петербурге.

18 июня 1867 г. был арестован по делу кружка ишутинцев и выслан в Пензу. Как компрометирующее обстоятельство во время следствия рассматривалось, в частности, использование женского труда в библиотеке.

После возвращения из ссылки, в 1875 году работал приказчиком в своей бывшей библиотеке. В 1881 г. А. И. Мамонтов помог А. Ф. Черенину открыть книжный склад. Сотрудничал с издателями и книгопродавцами М. О. Вольфом, Я. А. Исаковым, Д. Е. Кожанчиковым и др.

Экономические взгляды 
По мнению исследователей, А. Ф. Черенин принадлежал к демократическому лагерю. В своих теоретических статьях, публиковавшихся в журналах «Книжный вестник» и «Книжник», он рассматривал экономические вопросы книгоиздания и книготорговли, в частности, первым в России увязал науку, экономику и книжную торговлю, ввел понятие «частной предприимчивости». Дал развернутую схему состава книжного дела, куда включил деятельность авторскую, издательскую и типографскую, книжную торговлю и устройство библиотек. Каждый участник процесса движения книги от автора к читателю, по Черенину, получает свой доход, они взаимозависимы.

Библиотека в Москве 
В январе 1860 г. на Никольской улице в Москве открыл частную библиотеку, позднее переехавшую в дом Торлецкого на углу улиц Рождественки и Софийки. Там же располагался книжный магазин Черенина. В летний период открывалось отделение на даче Пуаре на Петровско-Разумовском шоссе.

Фонд библиотеки составлял при открытии 1600 наименований книг и 5500 томов, включая разделы по богословию, философии и педагогике, политэкономии и правоведению, истории, путешествиям и географии, промышленности и сельскому хозяйству, медицине, естественным наукам, истории и теории словесности, военным наукам, художественную и детскую литературу, журналы.

Количество подписчиков библиотеки возросло со 100 человек в начале 1860 г. до 1000 человек в 1866 г., не считая разовых посетителей кабинета для чтения. Наивысшая стоимость подписки («по первому разряду») составляла 16 рублей в год. Существовала возможность оформить абонемент для читателей из других городов. Сведения о новых поступлениях отражались в каталоге, «Библиографическом листке» и журнале «Книжник», который подписчикам библиотеки высылался бесплатно. Новшеством было то, что сотрудницами библиотеки были женщины, которых Черенин считал добросовестнее мужчин.

18 июня 1867 г., в связи с арестом А. Ф. Черенина, книжный магазин и библиотека были закрыты, позже они перешли в руки двоюродного брата — М. М. Черенину, в 1871 г. проданы Л. П. Зубчениновой, в середине 90-х годов XIX в. принадлежали Е. И. Владимировой.

Примечания

Литература 
 Астапов А. А. Записки старого книжника // Библиографические записки. — 1892. — № 12.
 Баренбаум И. Е. Черенин и его журнал «Книжник» // Книга: исследования и материалы. — 1965. — С. 223—241.
 Виноградова Л. А. Анатолий Федорович Черенин — практик и теоретик культурно-просветительной книжной торговли в 60-е годы XIX века // Книжная торговля. Вып. 16. — М., 1986. — С. 242—248.
 Полиновская Л. Д. А. Ф. Черенин (1826—1892) и его книгопродавческая и издательская деятельность: Диссертация — М., 1989.
 Фролова Т. И. А. Ф. Черенин и Н. Г. Мартынов: экономические взгляды на книжную торговлю // Современные проблемы книговедения, книжной торговли и пропаганды книги : межведомственный сборник научных статей. Вып. 10 — М., 1995. — С.111-126.

Ссылки 
http://www.bookposter.ru/encliteratura/223163.htm#.XJTQoCMuc2w 

https://fantlab.ru/publisher4437 
Издатели Российской империи